Каро — многозначный термин:

Персоналии

Фамилия 
Каро () — итальянская, французская, английская и испанская фамилия; встречается и в других странах.

 Каро, Альберто (род. 1937) — венесуэльский шахматист.
 Каро, Андреас (род. 1996) — кипрский футболист.
 Каро, Аннибале (1507—1566) — итальянский писатель.
 Каро, Вентура (1742—1808) — испанский генерал.
 Каро, Горацио (1862—1920) — английский шахматист и шахматный теоретик.
 Каро, Данило (род. 1965) — колумбийский стрелок.
 Каро, Изабель (1982—2010) — французская фотомодель, актриса и писательница.
 Каро, Йосеф (1488—1575) — еврейский каббалист, автор галахического кодекса Шульхан Арух.
 Каро, Мануэль (1835—1903) — чилийский живописец.
 
 Каро, Ники (род. 1967) — новозеландский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладательница многочисленных кинематографических премий.
 Каро, Никодем (1871—1935) — немецкий учёный-химик.
 Каро, Родриго (1573—1647) — испанский учёный-правовед и археолог.
 Каро Родригес, Хосе Мария (1866—1958) — первый чилийский кардинал.
 Каро, Хосе Эусебио (1817—1853) — колумбийский поэт и политик.
 Каро, Эльм Мари (1826—1887) — французский философ, критик и публицист, член Французской академии.
 Каро, Энтони (1924—2013) — британский скульптор.
 Каро, Яков (1835—1904) — австро-венгерский историк.
 Каро и Сехудо, Херонимо Мартин (1630—1712) — испанский писатель.

Имя 
 Каро Алабян (1897—1959) — советский архитектор.
 Каро Мурат (род. 1983) — немецкий боксёр.
 Каро Парисян (род. 1982) — армяно-американский боец смешанных единоборств.
 Каро Чарчоглян (1905—1956) — армянский советский кларнетист.

Народы 
  — коренная народность в Индонезии, на севере Суматры.
  — группа племён в Восточной Африке.
  — этническая группа в Эфиопии.

Прочее 
 Каро — округ в Индонезии в провинции Северная Суматра.
 Каро — плато в Индонезии, на севере Суматры.
 Каро — один из бразильских языков тупи.
  — советник даймё в Японии периода Эдо.
 Каро — российская сеть кинотеатров.
 Каро — название российской группы конных каскадеров.
 Каро — вьетнамский вариант правил игры гомоку.
 «» — фильм (СССР, 1937).

См. также 

 
 
 
 
 
 Вилья-Каро
 Кислота Каро
 Защита Каро — Канн
 Кару ()